Big Brother pode se referir a:

Reality Show
 Big Brother (reality show)
 Big Brother Brasil
 Big Brother (Portugal)
 Big Brother (Estados Unidos)
 Big Brother (TV)

Banda
 Big Brother and the Holding Company
 Big Brother and the Holding Company (álbum)

Outros
 Big Brother VIP

Personagem
 Grande Irmão